John Wetzel – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Wetzel – funzionario statunitense
 John Wetzel – giocatore di football americano statunitense